Boulingrin, ornement végétal.
 Boulingrin, jeu de boules.
 Boulingrin, station du tramway de Rouen.
 Halles du Boulingrin, nom local des Halles centrales de Reims.
 Place du Boulingrin à Rouen
 Square Boulingrin à Toulouse